

Важнейшие события 
 367 год до н. э.
 Семнадцатилетний Аристотель переезжает в Афины
 Дионисий Младший становится тираном Сиракуз
 362 год до н. э.
 Битва при Мантинее между фиванской коалицией и Спартой, окончание беотийской войны и конец фиванской гегемонии.

Родились 
 361 год до н. э.
 Агафокл, тиран Сиракуз с 317 года до н. э.
 Лисимах, один из диадохов Александра Македонского

Скончались 
 369 год до н. э.
Аминта III, царь Македонии
 362 год до н. э.
 Эпаминонд в битве при Мантинее

См. также